Haselmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Haselmayer (1895–1962), deutscher Gauleiter der NSDAP
 Heinrich Haselmayer (1906–1978), deutscher Mediziner, NS-Funktionär und Politiker (FDP)
 Christoph Eugen Haselmayer (*16. November 1982 in Klagenfurt), österreichischer Meinungsforscher und Politikanalyst sowie ehem. Politiker (NEOS)